Strzyżowice ist der Name von folgenden Ortschaften in Polen:

 Strzyżowice (Opatów), Dorf in der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Strzyżowice (Psary), Dorf in der Woiwodschaft Schlesien
 Strzyżowice (Żyrzyn), Dorf in der Woiwodschaft Lublin